Арсен Робертович Карамян (; 15 января 1974, Капан) — армянский политический деятель, министр спорта и по вопросам молодёжи (2018—). Член Республиканской партии Армении.

Биография 
Родился 15 января 1974 года в городе Капан. Окончил местную среднюю школу № 7. В школе являлся первым секретарём комсомольской организации и членом областного совета ВЛКСМ города Капан. С 1991 года по 1996 год обучался на историческом факультете Ереванского государственного университета. С 1992 года по 1994 год был членом совета союза «Молодая Армения», а с 1993 года по 1995 год — ответственный секретарь студенческого совета университета. С 1995 года по 1996 год в качестве научного сотрудника работал в Институте истории НАН РА.

По окончании университета прошёл двухлетнюю службу в армии. В качестве заместителя командира по работе с личным составом служил в войсковой части (№ 50869) города Мегри. Тогда же являлся главным редактором еженедельника «Поколение Нжде».

Вернувшись из армии в 1998 году стал старшим научным сотрудником ЕГУ. Спустя год перешёл на работу в учебное управление ЕГУ в качестве ответственного студенческим отделом. В 2003 году поступил на экономический факультет ЕГУ, который окончил в 2007 году. В 2003 году Карамян стал председателем объединения «Союз выпускников ЕГУ». Во время президентских выборов 2003 года поддерживал Роберта Кочаряна. В 2006 году работал в качестве помощника премьер-министра Армении. С 2006 года по 2009 год являлся проректором ЕГУ по вопросам студентов, выпускников и связями с общественностью.

В мае 2009 года занял пост заместителя министра спорта и по делам молодёжи. С 2010 года является заместителем председателя совета по национальной молодёжной политики при премьер-министре Армении. На выборах в Национальное собрание 2012 года Карамян шёл по спискам Республиканской партии, однако в итоге он взял самоотвод и в парламент не прошёл. В феврале 2015 года назначен председателем совета Института физической культуры и спорта.

После отставки с поста исполняющего обязанности министра спорта и по вопросам молодёжи Грачьи Ростомяна, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян 27 апреля 2018 года назначил Арсена Карамяна на освободившеюся должность.

Награды 
 Диплом, посвящённый 75-летию Ереванского государственного университета (1994) — за вклад в студенческое сообщество и академическое мастерство
 Лауреат премии «Айкян» (2002) — за лучший фильм о молодёжи
 Золотая медаль Ереванского государственного университета (2002)
 Медаль Мовсеса Хоренаци (2013)

Личная жизнь 
Женат, имеет трёх дочерей. В 2011 году приобрёл квартиру в болгарском городе Свети-Влас.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РПА 
 Биография на сайте ММОО «Содружество» 

Выпускники школ Армении
Выпускники исторического факультета Ереванского государственного университета
Выпускники экономического факультета Ереванского государственного университета
Члены Республиканской партии Армении
Министры Армении